Voutila är finska ortnamn för:

 Brutuby, en del av Övitsböle, Vanda stad
 Fougdila i Sagu kommun